Woodland Hills (Kentucky)
 Woodland Hills (Utah)

Desambiguações de topônimos